Евге́ний Никола́евич Царе́вский (1904—1995) — советский учёный  и инженер-оптотехник, видный организатор оптико-механической промышленности СССР.

Научная биография 
Родился 15 (28 февраля) 1904 года в селе Сысоево (ныне Ярославская область). Окончив школу, в 1921—1922 годах работал сельским учителем. В 1922 году поступил на физико-математический факультет Петроградского государственного университета, зарабатывал на жизнь уроками.

В 1925 году по рекомендации профессора ЛГУ и директора ГОИ Д. С. Рождественского принят лаборантом сначала на Ленинградский завод оптического стекла (ЛенЗОС), а в конце того же года в ГОИ. Работал в Оптотехническом секторе под руководством А. И. Тудоровского, исследовал качество фотографических и аэрофотографических объективов, занимался организацией их серийного производства. Работая в ГОИ, в 1928 году окончил ЛГУ по специальности «оптотехника». В дальнейшем работал над созданием различных оптических измерительных и наблюдательных приборов военного назначения, которые описал в широко известных книгах «Справочник по военной оптике» и «Оптика в военном деле», вышедшей тремя изданиями в 1933, 1934 и 1948 гг. Книга «Оптика в военном деле» была подготовлена и издана на общественных началах бригадой членов Осоавиахима ГОИ. В Почётной грамоте, подписанной членом Реввоенсовета Республики и Председателем Центрального совета Осоавиахима СССР Р. П. Эйдеманом и Председателем Центральной наградной комиссии Совета С. М. Будённым, говорится о награждении Е. Н. Царевского «за ударную и систематическую работу по укреплению обороны страны» и выражается уверенность, что он «и впредь будет принимать самое активное участие в укреплении обороноспособности нашей Великой социалистической Родины». Научная квалификация Е. Н. Царевского была подтверждена присуждением ему в 1938 году степени кандидата технических наук и звания профессора по совокупности опубликованных работ без защиты диссертации.

В 1935—1941 годах занимался полигонными испытаниями и улучшением технических характеристик военных дальномеров. За работы по дальномерам Е. Н. Царевский в 1939 году был награждён медалью «За трудовую доблесть», а во время «зимней войны» орденом Красной Звезды.

Во время Великой Отечественной войны ГОИ был эвакуирован для продолжения работы в город Йошкар-Ола. Е. Н. Царевский занимал должность начальника экспериментального завода института. Под его руководством отрабатывалась технология производства оптики для танковых наблюдательных приборов, прицелов, стереотруб и других оптических приборов для армии, создавались новые приборы, а конструкторская документация передавалась на заводы отрасли. По окончании войны был направлен в Германию для изучения опыта работы фирмы Карл Цейсс, Йена. В 1946 году по результатам работ военного назначения ему была присуждена Сталинская премия. Вклад оптической промышленности в оснащение Советской Армии Е. Н. Царевский изложил в главе «Оптические приборы» монографии «Оружие Победы», вышедшей двумя изданиями в 1985 и 1987 годах.

В 1948 году возглавил специальную лабораторию ГОИ, созданную для исследования физических основ и создания образцов военных приборов с использованием новых для того времени способов фотоэлектронной и телевизионной регистрации. Одновременно он был назначен заместителем директора ГОИ по экспериментально-производственной части — главным инженером. Приложил много сил для развития института, продолжал оказывать научную и организационную помощь оптико-механическим предприятиям. В 1956 году сменил академика А. Н. Теренина на посту первого заместителя директора ГОИ — заместителя по научно-технической части. Эту должность Е. Н. Царевский занимал 25 лет в период бурного развития новых областей оптики и оптико-электроники, широкого внедрения в оптическое приборостроение приёмников инфракрасного излучения, лазеров, голографических технологий, электроники, нетрадиционных оптических материалов, волоконной оптики, тепловидения и др. Происходило интенсивное развитие ГОИ, организация его филиалов, новых отделов и лабораторий для расширения работ по перспективным областям оптотехники. Е. Н. Царевский внёс решающий вклад во многие работы института по этим направлениям личным участием либо в качестве научного руководителя. Он принимал активное участие в создании комплекса уникальных оптических приборов для МГУ и спектрального оборудования для 6−метрового астрономического телескопа (БТА), крупногабаритных космических объективов и мощных информационных лазеров. Многие десятки оптических приборов общегражданского и военного назначения, разработанные в ГОИ, были освоены оптической промышленностью под его научным руководством. В 1963 году по совокупности опубликованных работ ему без защиты диссертации присуждена степень доктора технических наук.

С 1981 по 1987 год Е. Н. Царевский работал заместителем директора ГОИ по научной работе в области теоретической и физической оптики и ещё год — консультантом дирекции института. В эти же годы он был главным редактором научно-технического журнала «Оптико−механическая промышленность».

Напряжённая работа в ГОИ в течение 62 лет сказалась на здоровье Е. Н. Царевского — в конце жизни он стал терять зрение и поэтому был вынужден оставить работу, сохранив до последних дней ясный ум, твёрдую память и интерес к окружающему.

Личная жизнь 
Е. Н. Царевский родился в многодетной семье священника местной церкви. Его родители происходили из семей потомственных священнослужителей, их отцы также были сельскими священниками. Жили небогато, родители, как «служители культа», были лишены избирательных прав и даже на два года высланы, но дети (три брата и четыре сестры) получили хорошее образование, стали учителями, инженерами, офицерами, крупными руководителями. Учился в сельской, затем в девятилетней школе. В 1928 году, окончив университет, женился. Его жена — Мария Ивановна Шелютина, родилась в 1899 году в семье рабочего. Е. Н. Царевский был заботливым мужем и отцом двух детей, а затем дедом и прадедом. Брак длился 45 лет до смерти жены в 1973 году. Через несколько лет после её смерти он женился вторично на Кокориной Валентине Фёдоровне. Она была начальником лаборатории специальных стёкол и ситаллов ГОИ, доктором технических наук, известным специалистом в области оптических материалов. Очень много сделала для Е. Н. Царевского, особенно в последние годы его жизни.

Награды и премии 
 Ленинская премия (1976)
 Сталинская премия третьей степени (1946) — за разработку конструкций и расчёт новых типов аэрофотообъективов, давших значительное повышение эффективности аэрофоторазведки
 Сталинская премия второй степени (1953) — за разработку приборов контроля и системы управления атомным котлом
 заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1964)
 Герой Социалистического Труда (1966)
 Медаль «За трудовую доблесть» (1939) — за создание военных оптических дальномеров
 орден Красной Звезды (1940) 
 два ордена Трудового Красного Знамени (1943, 1956)
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 четыре ордена Ленина (1952, 1961, 1966, 1974)
 орден Октябрьской революции (1971)
 орден Дружбы народов (1984)

Примечания

Ссылки 
 

Сотрудники ГОИ имени С. И. Вавилова
Машиностроители
Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета